Giulio Gabrielli il Vecchio (1604?–1677) – cardinale
Giulio Gabrielli il Giovane (1748-1822) – cardinale
Giulio Gabrielli (1932-1959) – alpinista